Arístides d'Elis () fou un esportista grec que va obtenir una victòria a l'hoplitodròm als Jocs Olímpics, a la diaulos als Jocs Pitis i a la cursa de cavalls als Jocs Nemeus, segons Pausànies.

Referències 

Corredors de curses de hoplitòdrom
Aurigues de l'antiga Grècia
Persones d'Elis